

Sigle 
 Trade Justice Movement – coalizione britannica fondata nel 2000

Codici 
 TJM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Roščino, Tjumen', (Russia)
 tjm – codice ISO 639-3 della lingua timucua